First steht für:

 die obere Schnittkante von zwei Dachflächen, siehe Dachfirst
 eine Reihe von Gipfeln eines Gebirges, siehe Gebirgskamm
 in der Geologie die Schicht im unmittelbaren Kontakt zum Bezugshorizont, siehe Hangendes
 im Bergbau für das Stollendach, siehe Firste
 in der Zoologie oberer Schnabelteil (Culmen)

First ist Namensbestandteil folgender geographischer Objekte:
 First ZH, Ortsteil in der Gemeinde Illnau-Effretikon, Kanton Zürich, Schweiz
 First (Berg), Berg im Berner Oberland, Schweiz
 First (Dornbirner First), Bergkette in Vorarlberg, Österreich
 First (Bregenzerwaldgebirge), Berg in Vorarlberg, Österreich
 First Crater, Vulkankrater auf der Ross-Insel in der Antarktis
 First Facet, Felsenkliff im Viktorialand, Antarktika
 First Milestone, Klippe vor der Nordküste Südgeorgiens im Südatlantik
 First Point, Landspitze von Annenkov Island im Südatlantik
 First Rock, Felseninsel vor der Südspitze Südgeorgiens im Südatlantik
 First View Point, Landspitze im Viktorialand, Antarktika

First ist der Familienname folgender Personen:
 Craig P. First (* 1960), US-amerikanischer Komponist und Musikpädagoge
 David First (* 1953), US-amerikanischer Komponist
 Ruth First (1925–1982), weiße südafrikanische Antiapartheidsaktivistin, Sozialwissenschaftlerin und Hochschullehrerin

First, Weiteres:
 FirstGroup, britisches Transportunternehmen
 First (Zeitschrift), deutsche LGBT Zeitschrift
 First Racing, ehemaliges britisches Automobilsportteam

FIRST oder First steht als Abkürzung für:
 Cambridge First Certificate in English, englisches Sprachzertifikat
 Fraunhofer-Institut für Rechnerarchitektur und Softwaretechnik, Einrichtung zur Förderung der angewandten Forschung

Siehe auch:
 Fierst

Abkürzung